Assemani ist der Name einer Familie maronitischer Libanesen:

 Giuseppe Simone Assemani (1687–1768)
 Giuseppe Luigi Assemani (1710–1782), Neffe von Giuseppe Simone A.
 Simone Assemani (1752–1821), Großneffe von Giuseppe Simone und Neffe von Giuseppe Luigi A.
 Stefano Evodio Assemani (1711–1782), Neffe von Giuseppe Simone und Vetter von Giuseppe Luigi A.